

Населені пункти та їхні частини
 Тумідай — село в гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Тумідай — село в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Тумідай — частина міста Яроцин у Яроцинському повіті Великопольського воєводства
 Тумідай — частина села Острув у гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Тумідай — колонія в гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства

Примітки